Бач
 Бач (община)
 Бач (Рожає)
 
 Бач (округ Дунайська Стреда)